Aquest és un article amb una llista dels municipis de França (França i departaments i regions d'ultramar ) amb més de 20.000 habitants a data de gener de 2017. Al gener de 2017, hi havia 468 municipis amb més de 20.000 habitants, 272 municipis amb més de 30.000 habitants, 130 municipis amb més de 50.000 habitants i 42 municipis amb més de 100.000 habitants. Totes les xifres reflecteixen la població municipal (francès: population municipale ), és a dir, les persones que tenen la seva residència habitual al municipi, excloent la població amb doble nacionalitat INSEE També es mostren les poblacions del 2006 i del 2013. Els municipis dels territoris d’ultramar es mostren en una taula independent al final.

Territoris d'ultramar 
Els territoris d'ultramar, les fonts de població legal són:
 Saint-Pierre-i-Miquelon: cens del 2017 
 Saint-Barthélemy: cens 2017 
 Saint-Martin: cens del 2017 
 Polinèsia Francesa: cens del 2017 
 Wallis i Futuna: cens del 2018 
 Nova Caledònia: cens del 2019

Galeria d'imatges

Referències

Vegeu també 
 Zona urbana (França)
 Llistes de comunes de França
 Llista de ciutats d’Europa per països

Llistes de municipis de França